Името Фотиново носят две български села:

 Фотиново (област Кърджали)
 Фотиново (област Пазарджик)